Sela (Edom), capital d'Edom, a la gran vall que s'estén des de la Mar Morta al Mar Roig, prop del Mont Hor i prop del desert de Zin
 Sela en ladí, o grup Sella, massís en forma d'altiplà a les muntanyes Dolomites del nord d'Itàlia
 Princesa Sela (Noruega, 420) guerrera víking, germana del rei noruec Kolles, pirata/corsari també com ella i el seu pitjor enemic
 Aniceto Sela Sampil (Santullano de Mieres, 1863 – Oviedo, 1935), jurista asturià, rector de la Universitat d'Oviedo